Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2017 – 51. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się pomiędzy 13–15 stycznia 2017 roku w niemieckim Winterbergu. Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2016/2017.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 

2017 w bobslejach
2017 w Niemczech
Mistrzostwa Europy w bobslejach
Bobsleje w Niemczech
Sport w Winterbergu